

Sigle 

GU est un sigle, qui signifie :
 Gauche unitaire, parti politique français.
 Grande unité, qualificatif de certaines unités militaires.
 Grand Uniforme des élèves des grandes écoles militaires, comme l'École polytechnique (France) ou l'École militaire de Saint-Cyr.
 Gazzetta ufficiale, le journal officiel d'Italie.
 Groupement d'Usines

Code 
GU est un code, qui signifie :
 Guam,
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays),
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain) : .gu.
 Gujarati (langue indo-iranienne), selon la norme ISO 639 des codes de langue.
 Guinée, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports.
 Aviateca (Guatemala), selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes.
 Province de Guadalajara, selon la norme ISO 3166-2:ES espagnole.

Toponyme 

 le xian de Gu (古县), une subdivision de la province du Shanxi en Chine.

Patronyme 

 Gu Ailing, skieuse acrobatique chinoise ;
 Gu Bon-gil, escrimeur coréen ;
 Gu Hyo-seo, écrivain coréen ;
 Gu Hong, boxeuse chinoise ;
Gu Xiaodan, pongiste chinoise.

Autres 
Gu peut également désigner :
 le gu, un ancien gobelet en bronze chinois servant à boire du vin ;
 le gu, un arrondissement ou un quartier dans les subdivisions administratives de Corée du Sud ;
 gu, un digramme de l'alphabet latin ;
 gu, romanisation de caractères chinois tels que  et  ;
 Gü, une marque de desserts pâtissiers.

Code